In 2008 werd het achttiende voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 6 april tot 16 november. BATE werd kampioen.

 Dit seizoen degradeerden drie clubs omdat de competitie in 2009 naar 14 clubs herleid werd en in 2010 naar 12. Savit Mahiljow en FK Darida werden voor de start van het volgende seizoen zelfs ontbonden.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2008